Burston est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Janet Burston (1935-1998), enfant actrice canadienne
Matt Burston (né en 1982), joueur de basket-ball australien
Paul Burston, journaliste et auteur britannique
Samuel Burston (1888-1960), médecin et officier australien

Toponyme

Burston, hameau du Buckinghamshire
Burston, localité du Devon
Burston, village du Norfolk
Burston, localité du Staffordshire
Burston and Shimpling, villages du Norfolk

Voir aussi
Burston Strike School, musée commémorant l'école ouverte en raison de la plus longue grève britannique (1914-1939)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme